El Clásico del Caribe o Derbi del Caribe es el partido que enfrenta a los dos principales equipos de la provincia de Limón, Asociación Deportiva Santos de Guápiles y Limón Fútbol Club.

El conjunto limonense tiene 1 subcampeonato de la Primera División de Costa Rica (bajo el nombre de Asociación Deportiva Limonense), 3 títulos de Segunda División de Costa Rica, dos segundos lugares en Torneos de Copa (en 1976 en la Copa Campeón de Campeones, y en 1984 en la Copa Asamblea Legislativa), mientras que el conjunto del Santos posee 1 subcampeonato en la Liga Concacaf de 2017, 2 subcampeonatos de la Primera División de Costa Rica, 2 títulos de Segunda División de Costa Rica, y 7 títulos en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado LINAFA o mejor conocidos como 'Primera División de LINAFA (2.ª División B de Ascenso)'

Clásicos de fútbol de Costa Rica